Кубок мира среди молодёжных клубных команд 2015 — пятый розыгрыш Кубка Мира, проводимый Молодёжной хоккейной лигой, пройдёт в августе 2015 года в трёх городах Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. Об этом стало известно 10 декабря 2014 года на совещании, посвященном развитию хоккея в России. В начале июля стали известны клубы, которые сыграют на турнире, 20 июля был опубликован календарь Кубка Мира. Турнир пройдёт ровно неделю, начнётся в понедельник и закончится в воскресенье.

Арены турнира

КРК «Уралец» 
КРК «Уралец» — культурно-развлекательный комплекс, расположенный в Екатеринбурге по адресу ул. Большакова, 90. Также известен как Ледовый Дворец спорта. Ранее назывался Дворец спорта профсоюзов. Построен в 1972 году, по проекту архитектора Л. П. Виноградова (площадь составляла 20000 м², вмещал 4000 зрителей, при размещении на арене — до 7000). Во Дворце были проведены многие всесоюзные соревнования, финалы III и IV Зимних Спартакиад народов СССР и др.

Реконструирован в 2006. Количество посадочных мест — 5570. Домашняя арена мужского хоккейного клуба Автомобилист, а также одного из сильнейших женских хоккейных клубов России — Спартака-Меркурия. Также «Арена Уралец» является одной из главных концертных площадок города.

ЛДС им. В. К. Сотникова 
Дворец ледового спорта им. В. К. Сотникова — спортивная арена в городе Нижний Тагил, домашняя площадка хоккейного клуба «Спутник».

Ежегодно дворец ледового спорта принимает более 200 различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, а средняя посещаемость на хоккейных матчах составляет 3000 зрителей.

В состав комплекса входят:
 Ледовая арена с размерами 60×30 м и трибунами на 4160 зрителей;
 Тренажерный зал;
 Сауна с бассейном;
 Парковка.

Ледовая Арена им. А. Козицына 
Ледовая арена выполнена в европейском формате 60 м×31 м. Заливку льда осуществляют два канадских ледозаливочных комбайна «Olympia». Ледовое поле оборудовано финскими бортами, компенсирующими удары и толчки спортсменов. При проведении спортивных мероприятий, например, хоккейных матчей используются два табло с радиоуправлением и система фиксации взятии ворота «Видео-Гол». В течение турниров холодильными установками поддерживается температура льда, оптимальная именно для хоккейных матчей, требующих более жесткого покрытия.

Участники соревнований 
За молодёжный Кубок мира поспорят клубные команды из России, Швеции, Беларуси, Казахстана, Латвии, США, Финляндии.

Группа «А»

Группа «В»

Формат кубка 
По сравнению с прошедшим кубком мира, количество команд сократились с 10 до 8. В остальном изменений нет. В предварительном этапе 8 команд будут поделены на две группы по четыре команды. Внутри групп команды играют с каждым по разу. Первые две команды с каждой группы выходят в полуфинал: команды, занявшие первые места, играют с командами, занявших вторые места в других группах — А1:В2 и В1:А2. Победители пар выходят в финал и выявляют победителя. А проигравшие команды борются за бронзовые медали.

На предварительном этапе за победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — 2, за поражение в овертайме или серии буллитов — 1 очко, а за поражение в основное время очков не даётся.

Группа «А»

Турнирная таблица

Матчи 
 ''Везде указано Екатеринбургское время (UTC+05)

Группа «В»

Турнирная таблица

Матчи

Сетка плей-офф

Утешительные матчи

Матч за 7-8 места 
В этом матче встречались команды, занявшие последние места в своих группах.

Матч за 5-6 места 
В этом матче встречались команды, занявшие третьи места в своих группах.

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт МХЛ
 Информация о Кубке Мира среди молодёжных клубных команд
 Официальный сайт Международной федерации хоккея
 Календарь Кубка Мира

Кубок мира среди молодёжных клубных команд